Charles Jewett ist der Name folgender Personen:

* Charles Coffin Jewett (1816–1868), US-amerikanischer Bibliothekar
 Charles W. Jewett (1913–2000), US-amerikanischer Politiker